Arês kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Arês (ort), Rio Grande do Norte, 
 Arês (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar